Сеоци могу да буду:

 Сеоци (Вареш), насеље у општини Вареш, Федерација БиХ, БиХ
 Сеоци (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ
 Сеоци (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Сеоци (Пожега), насеље у општини Пожега, Република Хрватска